Turmtriebwagen bezeichnet:

 einen Arbeitswagen für die Fahrleitungsmontage elektrifizierter Bahnen; siehe Turmwagen
 Triebwagen mit Führerstand auf dem Dach, siehe Tatra-Turmtriebwagen und SNCF X 3800